Huis Palts-Simmern, een zijlinie van het Huis Wittelsbach die regeerde in Simmern en de Keur-Palts
 Vorstendom Palts-Simmern-Zweibrücken (1410-1459)
 Vorstendom Palts-Simmern (1459-1598)
 Vorstendom Palts-Simmern (1620-1674)